

Métier 
 Un docker ou débardeur est un ouvrier travaillant dans les docks.

Informatique 
 Docker est un logiciel libre d'automatisation et de virtualisation applicative.

Patronyme 
 Mitchell Docker (né en 1986) est un coureur cycliste australien.

Patronyme anglais